Le xian de Yanjin (延津) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le xian de Yanjin (盐津) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme